Марк Верба: Верба, Марк Леонидович (род. 1935) — российский морской геолог.
 Верба, Марк Михайлович (род. 1998) — российский хоккеист.